Sumpor difluorid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 70,062 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Сумпорни флуориди‎‎